

3 miejscowości w Polsce 
 Łukaszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Łukaszewo – była wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo
 Łukaszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo

Miejscowości na Białorusi 
 Łukaszewo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.